Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1920 s-a desfășurat în perioada 21 - 24 august 1920, la Antwerp în Belgia. Au fost 8 probe sportive, în care au participat 116 concurenți din 12 țări: Africa de Sud, Argentina, Belgia, Canada, Danemarca, Elveția, Franța, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda și Statele Unite ale Americii.

Podium

Clasament medalii 

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1920
1920